

Anno 
 563 o 563 a.C.

Codici 
 563 (astronomia)  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Seewalchen, nell'Alta Austria

Matematica 
563 – numero